John Collins (1625-1683), un mathématicien britannique ;
 John Collins (1889-1918), un acteur, scénariste et réalisateur américain ;
 John Collins (1912-2001), un guitariste de jazz ;
 John Collins (né en 1931), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 John Collins (1939-2007), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 John Collins, (né en 1936), un inventeur et cofondateur de l'Ironman d'Hawaï en 1978 ;
 John J. Collins (né en 1946), un bibliste américain ;
 John Collins (né en 1968), un footballeur écossais ;
 John Collins (né en 1997), un basketteur américain.

Divers 
John Collins peut aussi désigner:
 John Collins, un cocktail.

Voir aussi 
 Collins John (né en 1985), un footballeur néerlandais
 John Collins Warren (1778-1856), un chirurgien américain